bema (architektura) – mównica, podwyższenie, podium
 Bema – miejscowość i gmina we Włoszech
 Osiedle Bema –  osiedle Białegostoku 
 Ulica Józefa Bema – popularna nazwa ulic w Polsce